Лазарев, Иван:
 Лазарев, Иван Александрович (1918—1944) — пилот, участник Великой Отечественной войны; Герой Советского Союза.
 Лазарев, Иван Артемьевич (1865—1933) — фотограф, педагог, краевед.
 
 Лазарев, Иван Гаврилович (1898—1979) — советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск (1943).
 Лазарев, Иван Давидович (Лазарян Ованес) (1820—1879) — русский генерал (в ЭСБЭ ошибочное отчество — Данилович).
 Лазарев, Иван Иванович (в монашестве Иона; 1869—1937) — епископ Православной российской Церкви; Невельский, викарий Витебской епархии.
 Лазарев, Иван Лазаревич (1735—1801) — русский государственный деятель, просветитель, предводитель армянской общины в Санкт-Петербурге.
 Лазарев, Иван Михайлович (1895—1976) — участник Белого движения на Юге России, есаул. 
 Лазарев, Иван Петрович (1763—1803) — русский генерал, один из первых деятелей покорения Кавказа.
 Лазарев, Иван Романович (1908—1941) — советский офицер, артиллерист, участник боёв в районе озера Хасан; Герой Советского Союза.